Szóste zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w rosyjskim Rybińsku. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 23–25 stycznia 2015 roku. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w biegach dystansowych stylem dowolnym (10 km dla kobiet i 15 km dla mężczyzn), sprintach indywidualnych stylem dowolnym oraz biegach łączonych (2x7,5 km dla kobiet i 2x15 km dla mężczyzn).

Program zawodów

Wyniki

10 km kobiet

15 km mężczyzn

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg łączony kobiet

Bieg łączony mężczyzn

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki na stronie FIS 

Rybińsk
Puchar Świata w biegach narciarskich według miast rozgrywania zawodów
2015 w Rosji
Narciarstwo w Rosji